Игл (; ) — фамилия и топоним.
 Игл — кратер на Марсе.

Фамилия 
 Игл, Анджела (род. 1961) — британский политик.
 Игл, Гарри (1905—1992) — американский врач и патологоанатом.
 Игл, Джеймс Филип (1837—1904) — американский политик.
 Игл, Джошуа (род. 1973) — австралийский теннисист и тренер.

Топонимы 
 Игл — округ в Колорадо.
 Игл — город в Айдахо.
 Игл — город на Аляске.
 Игл — аэропорт города Игл.
  — река на Аляске.
Составные топонимы
 Иглвилл — ряд топонимов.
 Игл-Харбор — ряд топонимов.

Аббревиатура 
 ИГЛ — интегратор гидравлический Лукьянова.

См. также 
 Eagle (значения)
 Орёл (значения)